

Geografia
 Lady Musgrave Island – isola corallina del gruppo Capricorn e Bunker, al largo della costa centrale del Queensland, in Australia

Persone
 Andrew Musgrave (1990) – fondista britannico
 Bill Musgrave, propr. William Scott Musgrave (1967) – ex quarterback e allenatore di football americano statunitense
 Mandy Musgrave (1986) – attrice statunitense
 Marilyn Musgrave, nata Shuler (1949) – politica statunitense
 Olivia Musgrave (1958) – scultrice irlandese
 Richard Musgrave, III baronetto di Tourin (1790-1859) – politico irlandese
 Story Musgrave, propr. Franklin Story Musgrave (1935) – medico e astronauta statunitense 
 Trudi Musgrave (1977) – ex tennista australiana

Altro
 Musgrave Park, noto anche come Irish Independent Park – stadio di nella città di Cork, in Irlanda